Der Rajon Sambir (ukrainisch /; russisch /) ist ein ukrainischer Rajon mit etwa 227.000 Einwohnern. Er liegt im Westen der Oblast Lwiw und hat eine Fläche von 2803 km².

Geographie 
Der Rajon liegt im westlichen Teil der Oblast Lwiw und grenzt Norden an den Rajon Jaworiw, im Nordosten an den Rajon Lwiw, im Osten an den Rajon Drohobytsch, im Südwesten an den Rajon Stryj, im Süden an den Rajon Mukatschewo (Oblast Transkarpatien), auf einem kurzen Stück Südwesten an den Rajon Uschhorod sowie im Westen an Polen.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 und wurde am 30. Dezember 1962 aufgelöst, das Rajonsgebiet lag bis 1959 in der Oblast Drohobytsch, am 5. Januar 1959 wurde der Rajon Dublany angegliedert.
Der Rajon wurde am 8. Januar 1965, wiederbegründet, am 8. Dezember 1966 wurden Teile des Rajons dem neugegründeten Rajon Mostyska zugewiesen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zu einer Vergrößerung des Rajonsgebietes um den Rajon Staryj Sambir, kleine Teile des Rajons Horodok sowie große Teile des Rajons Turka und der bis Juli 2020 unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Sambir.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 11 Hromadas (7 Stadtgemeinden 1 Siedlungsgemeinde und 3 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 7 Städte
 4 Siedlungen städtischen Typs
 277 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Chyriw
 Stadtgemeinde Dobromyl
 Stadtgemeinde Nowyj Kalyniw
 Stadtgemeinde Rudky
 Stadtgemeinde Sambir
 Stadtgemeinde Staryj Sambir
 Stadtgemeinde Turka
 Siedlungsgemeinde Borynja
 Landgemeinde Biskowytschi
 Landgemeinde Raliwka
 Landgemeinde Strilky

Bis Juli 2020 waren es 2 Stadtratsgemeinden, 4 Siedlungsratsgemeinden und 31 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 4 Siedlungen städtischen Typs
 132 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sambir